Киселиха — деревня в составе Троицкого сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Деревня находится у речки Трепинская (или у речки Каменки).

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась к 2 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 19 дворов, проживало 50 мужчин и 66 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 136 человек (47 мужчин и 89 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Гагаринской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 30 крестьянских дворов и 205 жителей. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района